A Fed Cup de  1963 foi a primeira edição torneio de tênis feminino mais importante por nações, com similaridades a Copa Davis. 16 equipes participaram do Grupo Mundial, que aconteceu no Queen's Club em Londres.

Grupo Mundial

Final 
<center>

Ligações Externas 
 Página oficial da Fed Cup

Fed Cup
1963 no tênis